В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Розмарі Казалс і Кріс Еверт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Бетті Стов 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (фінал)
 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (чемпіонки)

 Маргарет Корт /  Вірджинія Вейд (півфінал)
 Крістін Шоу /  Валері зігенфусс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Los Angeles